The Montgolfier Brothers era un dúo de pop indie formado por el miembro de gnac Mark Tranmer y el batería de Lovewood Roger Quigley.

Discografía 
 Seventeen Stars (1999)

 Time Spent Passing
 Even If My Mind Can't Tell You
 Pro-Celebrity Standing Around
 Four Days
 Seventeen Stars
 Low Tide
 In Walks A Ghost
 Un Chanson Du Crepuscule
 Between Two Points
 Fin

 The World Is Flat (2002)

 2.55 Newbury
 The Understudy
 Be Selfish
 The World Is Flat
 The Second Takes Forever
 Swings And Roundabouts
 Dream In Organza
 I Couldn't Sleep, Either
 Think Once More
 Inches Away

 All My Bad Thoughts (2005)

 the first rumours of spring
 don't get upset if i...
 all my bad thoughts
 sins and omissions
 stopping for breath
 koffee pot
 brecht's lost waltz
 quite an adventure
 journey's end
 it's over, it's ended, it's finished, it's done

Enlaces externos 
 Página oficial
 Artículo en español

Grupos de música de Inglaterra
Grupos de rock de Inglaterra
Grupos de indie pop de Inglaterra
Grupos de música de los años 1990
Grupos de música de los años 2000